Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1977 (janvier) de l’Open d'Australie qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Dianne Fromholtz et Helen Gourlay battent Betsy Nagelsen et Kerry Reid en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

19771
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1977
Tennis en janvier 1977